La I liga 1990-1991 è stata la 57ª edizione del massimo campionato polacco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dello .

Risultati

Stagione regolare

Prima fase

Seconda fase

Girone playoff

Girone retrocessione

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1990
Pallacanestro nel 1991
1990-1991